Битва под Белой Церковью:
 Битва под Белой Церковью (1596) — сражение в ходе восстания Наливайко, победа казацкого войска над войском Речи Посполитой
 Битва под Белой Церковью (1626) — бой между шляхетско-казацкими войсками Речи Посполитой и силами Крымского ханства. Победа шляхетско-казацкого войска.
 Битва под Белой Церковью (1651) — сражение в ходе восстания Хмельницкого между казацким войском и войском Речи Посполитой. Окончилось ничьей.
 Битва под Белой Церковью (1665) — сражение русско-польской войны 1654—1667 годов, победа России.